Indian Open 2013 – czwarty duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2013/2014. Rozgrywany w New Delhi w Indiach w dniach 14-18 października 2013 roku. Jest to pierwszy snookerowy turniej rankingowy rozgrywany w Indiach.

Nagrody

Pieniężne 
Źródło:
 Zwycięzca: £50 000
 II miejsce: £25 000

 Półfinał: £13 500
 Ćwierćfinał: £9 000
 Ostatnia 16: £6 000
 Ostatnia 32: £3 000
 Ostatnia 64: £2 000

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £2,000

 Łączna suma nagród: £300 000

Punkty do rankingu 
Źródło:
 Zwycięzca: 5000
 II miejsce: 4000

 Półfinalista: 3200
 Ćwierćfinalista: 2500
 Ostatnia 16: 1900
 Ostatnia 32: 1400
 Ostatnia 64: 900

Runda dzikich kart 
Mecze zawodników z dziką kartą rozegrane zostaną w New Delhi w dniu 2 października 2013 roku.

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne do fazy głównej turnieju odbyły się w dniach 11-12 sierpnia 2013 roku w Doncaster Dome, Doncaster w Anglii. Wszystkie mecze zostały rozegrane w formacie "do 4 zwycięskich frame’ów". Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Breaki stupunktowe fazy zasadniczej 

 142, 109, 107, 106, 100  Ding Junhui
 138, 123, 103  Anthony McGill
 137  Marco Fu
 135, 125, 120  Gary Wilson
 134  Pankaj Advani
 133, 125  Michael White
 133  Zhang Anda
 132, 127, 122  Aditya Mehta
 131, 101  Ratchayothin Yotharuck
 119, 119, 117  Stuart Bingham

 114  Mark Joyce
 108  Rod Lawler
 104, 103, 103, 103, 100  Neil Robertson
 103, 100  Robbie Williams
 102  Ken Doherty
 102  Ricky Walden
 101  Liu Chuang
 100  Liang Wenbo
 100  Mark Williams

Breaki stupunktowe kwalifikacji 
Źródło:

 136  Andrew Higginson
 134  Marco Fu
 129  Martin O’Donnell
 126  Elliot Slessor
 125  Chen Zhe
 121  Fergal O’Brien
 114  Mark Davis
 111  Jamie O’Neill
 109, 101  Zhang Anda

 105  Peter Ebdon
 105  Xiao Guodong
 105  Liam Highfield
 104  Aditya Mehta
 103  Graeme Dott
 103  Paul Davison
 102  Fraser Patrick
 101  David Gilbert
 101  Kyren Wilson
 100  Joe Perry
 100  Kurt Maflin

Przypisy 

Indian Open
Sport w Nowym Delhi
2013 w Indiach
2013 w sporcie